Первая лига Белоруссии по футболу 2022 — 32-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Первой лиги.

Регламент 
В чемпионате принимают участие 13 команд. Команды, которые заняли 1-е и 2-е место, получают право на выход в Высшую лигу. Команда, занявшая 3-е место, сыграет переходные матчи с 14-ой командой Высшей лиги. Победитель переходных матчей получает право на участие в чемпионате среди команд Высшей лиги футбольного сезона 2023 года. На прямую ни одна из команд не вылетает.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, покинувшие первую лигу 
  «Арсенал» (1-е место, выход в Высшую лигу)
  «Белшина» (2-е место, выход в Высшую лигу)
  «Днепр-Могилёв» (5-е место, выход в Высшую лигу, в связи с отказом футбольного клуба «Рух» Брест)
  «Крумкачи» (3-е место, не прошли лицензирование)
  «Малорита» (Остаются во Второй лиге, не прошли лицензирование)

Клубы, пополнившие первую лигу 
  «Сморгонь» (15-е место в высшей лиге)
  «Островец» (1-е место, повышение из Второй лиги)
  «Макслайн» (2-е место, повышение из Второй лиги)
  «Осиповичи» (4-е место, повышение из Второй лиги)
  «Малорита» (7-е место, повышение из Второй лиги)
  «Молодечно» (повышение из Второй лиги)

Стадионы

Тренеры и капитаны команд

Иностранные игроки 
Из статуса легионера выведены футболисты, которые постоянно проживали в Беларуси и выступали здесь на протяжении трех лет до достижения 25-летнего возраста. Ранее исполком АБФФ принял решение не считать россиян, а также иностранных студентов белорусских ВУЗов легионерами в чемпионате страны.

Турнирная таблица

Статистика сезона

Бомбардиры

Гол+пас

Ассистенты

Сухие матчи (вратари)

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2022
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2022
 Кубок Белоруссии по футболу 2021/2022

Примечания 

Первая лига Белоруссии по футболу
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2022
Спорт в Белоруссии в 2022 году